Тристан Сомчай До (; ) — таиландский и французский футболист, правый защитник клуба «Бангкок Юнайтед» и сборной Таиланда.

Биография 

Отец До наполовину вьетнамец, наполовину таец, а его мать — француженка. Его родной язык — французский, после переезда в Паккрет он начал изучать тайский язык, также владеет английским и испанским. Дед по отцовской линии — вьетнамец, который в детстве переехал в Таиланд, таким образом теоретически До мог играть за Вьетнам. У него есть кузены, которые живут в Сингапуре.

С детства До болел за «Пари Сен-Жермен». В ходе французского этапа карьеры его пробовали на разных позициях: центральный защитник, правый вингер, центрфорвард. На профессиональном уровне он выступал в основном в амплуа правого вингера. 12 июня 2011 года Тристан До подписал свой первый профессиональный контракт с «Лорьяном» сроком на три года. В возрасте 18 лет форвард забил пять голов в 14 матчах за дубль «Страсбура» и считался перспективным. В 2012 году молодой нападающий был отдан в аренду на сезон без возможности выкупа в «Эпиналь» из Лиги 2. Однако в сентябре До получил травму малоберцовой кости и выбыл на два месяца. Не закрепившись в «Лорьяне», летом 2013 года игрок подписал контракт с «Аяччо».

В 2014 году До присоединился к таиландскому «БЭК Теро Сасана». Проведя год с «Теро», До присоединился к «Муангтонг Юнайтед» в 2016 году.

До имел право играть за Францию, Таиланд или Вьетнам. Федерация футбола Вьетнама связывалась с До и предлагала играть за сборную, но До решил играть за Таиланд, родину его отца. В 2015 году До провёл несколько товарищеских матчей за молодёжную сборную Таиланда. В 2015 году он участвовал с командой в играх Юго-Восточной Азии. Он был впервые вызван в сборную Таиланда на товарищеский матч против Афганистана и отборочный матч чемпионата мира 2018 года против Ирака. В сентябре 2015 года До дебютировал за Таиланд против Афганистана. Впоследствии он сыграл против Ирака в отборочном матче чемпионата мира.

До утверждает, что не имеет кумира, тем не менее симпатизирует таким игрокам, как Кафу, Дани Алвес и Эктор Бельерин.

Примечания

Ссылки 
 Тристан До на сайте «Муангтонг Юнайтед» 
 
 
 

Футболисты Таиланда
Игроки сборной Таиланда по футболу
Игроки ФК «Эпиналь»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Полис Теро»
Игроки ФК «Муангтонг Юнайтед»
Игроки ФК «Бангкок Юнайтед»